Bupleurum yokoyamae är en flockblommig växtart som beskrevs av Kingo Miyabe och Misao Tatewaki. Bupleurum yokoyamae ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
yokoyamae